Baca oder Bača ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Baca (* 1962), österreichischer Bewegungswissenschaftler und Biomechaniker
 Carlos Baca-Flor (1867 oder 1869–1941), peruanischer Maler
 Elfego Baca (1865–1945), US-amerikanischer Ordnungshüter, Anwalt und Politiker
 Erasmo Baca (* 1965), nicaraguanischer Baseballspieler
 Ezequiel Cabeza de Baca (1864–1917), US-amerikanischer Politiker
 Geovany Baca (* 1971), honduranischer Boxer
 Jerguš Bača (* 1965), slowakischer Eishockeyspieler
 Joe Baca (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Joe Baca, Jr. (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 José A. Baca († 1924), US-amerikanischer Politiker
 Judy Baca (* 1946), US-amerikanische Künstlerin
 Juraj Bača (* 1977), slowakischer Kanute
 Manuel Baca († 1916), mexikanischer Revolutionär
 Mariano Prado Baca (1776–1837), Supremo Director der Provinz El Salvador
 Rafael Baca (* 1989), mexikanischer Fußballspieler
 Susana Baca (* 1944), peruanische Sängerin

Baca ist der Name folgender Orte:
 Baca (Yucatán), Ort in Mexiko
 Municipio Baca, Verwaltungseinheit in Mexiko

Bača steht für:
 Bača (Fluss), Fluss in Slowenien

Baça steht für:
 Baça, Fluss in Zentralportugal

Ba-Ca ist die Abkürzung für:
 Bank Austria Creditanstalt AG, das größte Bankinstitut Österreichs

BACA ist die Abkürzung für:
 Bikers Against Child Abuse, gemeinnützige Organisation gegen Kindesmissbrauch

Siehe auch:
 De Baca
 Bacca
 Baka
 Bassa

Abkürzung